Де лос Сантос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Де лос Сантос, Гонсало (род. 1976) — уругвайский футболист, полузащитник.
 Де лос Сантос, Леонель (род. 1994) — доминиканский боксёр-профессионал.
 Де лос Сантос, Матиас (род. 1992) — уругвайский футболист, защитник клуба «Мильонариос».